Ленкевич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ленкевич, Владимир (род. 1987) — белорусский поэт, переводчик, музыкант.
 Ленкевич, Влодзимеж (1878—до 1966) — польский историк, педагог, правительственный комиссар и бургомистр Тернополь, почётный гражданин Тернополя.
 Ленкевич, Гавриил (1722—1798) — генеральный викарий Общества Иисуса (иезуитов) в России в 1785—1798 годах.